70-ият южен паралел или 70° южна ширина e паралел, който се намира на 70° южно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Атлантическия океан, Източна Антарктида, Тихия океан, Западна Антарктида и Атлантическия океан.

с070-и южен паралел